Kuno bezeichnet:
 Kuno (Vorname), einen männlichen Vornamen
 ein japanisches Lehen, siehe Kuno (Han)
 Kuno Cirque, Bergkessel im Coatsland, Antarktika
 Kuno Point, Landspitze von Watkins Island im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 „Killerwels“ Kuno, der als Sommerlochtier 2001 durch die Medien geisterte
 eine Variante des Vorhautpiercings

Kuno ist der Name folgender Personen:
 Kuno von Disibodenberg († 1155), ein Abt des Benediktiner-Klosters Disibodenberg
 Kuno I. von Rott (1015–1086) 
 Kuno II. von Falkenstein (1320–1388) 
 Kuno II. von Rott, († 1081)

Kuno ist der Familienname folgender Personen:
 Fubuki Kuno (* 1989), japanische Fußballspielerin
 Hisashi Kuno (1910–1969), japanischer Geologe
 Jun’ya Kuno (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Misaki Kuno (* 1993), japanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Tomoaki Kuno (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Kuno Yasu (1882–1977), japanischer Physiologe

KUNO steht als Abkürzung für:
 Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr durch Nutzung nichtpolizeilicher Organisationen
 Kinder-Uniklinik Ostbayern, siehe Universitätsklinikum Regensburg#Geschichte

Siehe auch:
 Cuno
 Kunow
 Der kleine Kuno

KUNO